Blankenburg steht für:

geographische Objekte:
 Blankenburg (Harz), Stadt im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Blankenburg (Thüringen), Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis
 Bad Blankenburg, Stadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Blankenburg (Nordendorf), Kirchdorf und Ortsteil von Nordendorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Berlin-Blankenburg, Ortsteil von Berlin im Bezirk Pankow
 Blankenburg (Oberuckersee), Ortsteil von Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Kloster Blankenburg, Kloster und Ortsteil von Oldenburg, Niedersachsen
 Landkreis Blankenburg in Braunschweig und Sachsen-Anhalt
 Landkreis Blankenburg (Niedersachsen) in Niedersachsen
 Verwaltungsgemeinschaft Blankenburg in Sachsen-Anhalt
 Blankenburg BE, Dorf und Ortsteil von Zweisimmen, Kanton Bern, Schweiz

Burgen:
 Burg Blankenburg in Wolfshagen, Gemeinde Uckerland, Brandenburg
 Burg Blankenburg (Essel) in Engehausen, Gemeinde Essel, Niedersachsen
 Blankenburg auf Schönegg, Burgruine bei Burgistein, Schweiz

Blankenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Antje Rieck-Blankenburg (* 1962), deutsche Übersetzerin
 Burchard II. von Blankenburg († 1305), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Magdeburg
 Christa-Maria Blankenburg (* 1934), deutsche Politikerin (CDU), MdA Berlin
 Elisabeth von Regenstein-Blankenburg (1542–1584), deutsche Geistliche, Äbtissin von Quedlinburg
 Elke Mascha Blankenburg (1943–2013), deutsche Kirchenmusikerin, Dirigentin, Musikhistorikerin und Musikjournalistin
 Erhard Blankenburg (1938–2018), deutscher Rechtssoziologe und Hochschullehrer
 Ewald Blankenburg (1920–2000), deutscher Maler und Zeichner
 Friedrich von Blankenburg (1786–1850), deutscher Generalleutnant
 Gustav von Blankenburg (1852–1917), deutscher Generalmajor
 Heinrich von Blankenburg (1820–1897), deutscher Offizier, Journalist, Schriftsteller und Redakteur

 Horst Blankenburg (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Jakob Blankenburg (* 1997), deutscher Politiker
 Jo Blankenburg (* 1972), deutscher Komponist
 Joachim Blankenburg (1898–1938), deutscher Pilot
 Jordan von Blankenburg (vor 1161–1196?), deutscher Hofbeamter
 Julia Blankenburg (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Kay Blankenburg (* 1957), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD)
 Lucretia Longshore Blankenburg (1845–1937), US-amerikanische Frauenrechtlerin und Sozialreformerin
 Lutz Blankenburg (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Poppo I. von Blankenburg (um 1095–1161/1164), Graf von Regenstein-Blankenburg
 Reinhard von Blankenburg († 1123), deutscher Geistlicher, Bischof von Halberstadt
 Richard Blankenburg (1891–1955), deutscher Maler
 Rita Blankenburg (* 1942), deutsche Eisschnellläuferin
 Roy Blankenburg (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Rudolph Blankenburg (1843–1918), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Tom Blankenburg (1909–1979), US-amerikanischer Schwimmer
 Walter Blankenburg (1903–1986), deutscher Theologe und Musikwissenschaftler
 Werner Blankenburg (1905–1957), deutscher Mitorganisator der Aktion T4
 Wolfgang Blankenburg (1928–2002), deutscher Psychiater

Siehe auch:
 Blankenberg
 Schloss Blankenburg
 Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn in Sachsen-Anhalt
 Alt-Blankenburg, Straße in Berlin-Blankenburg
 Blanckenburg
 Plankenburg